Thor's Hammer och liknande kan betyda:

Musik
Thor's Hammer - polskt NSBM-band verksamt 1994–2003
Hljómar - isländsk rockgrupp verksam 1963–1969 med det engelska namnet Thor's Hammer
 - amerikanskt-norskt death doom-band verksamt 1994–2010

Film, TV, spel
Avsnitt 110 från 1997 i TV-serien Stargate SG-1 (säsong 1)
En effekt ("Overdrive") för Aeonen Ixion i Final Fantasy X

Geografi
Klippformation i Bryce Canyon nationalpark i Utah, USA

Se också
Tors hammare